Риу-Бранку (, букв. «Белая река») — название нескольких рек, городов и других реалий в португалоязычном мире, прежде всего в Бразилии.

Реки 
 Риу-Бранку — река в Бразилии, в бассейне реки Гуапоре
 Риу-Бранку — река в Бразилии, в бассейне реки Мадейра
 Риу-Бранку — река в Бразилии, в бассейне реки Риу-Негру
 Риу-Бранку — река в Бразилии, в бассейне реки Сан-Франсиску

Населённые пункты 
 Риу-Бранку — столица штата Акри
 Риу-Бранку — деревня на западе штата Акри

Административные единицы 
 Риу-Бранку — микрорегион в штате Акри
 Риу-Бранку — муниципалитет в составе микрорегиона Риу-Бранку (штат Акри), включающий столицу штата — Риу-Бранку
 Риу-Бранку — муниципалитет в штате Мату-Гросу
 Риу-Бранку — бывшее название штата Рорайма

Прочее 
 Риу-Бранку (футбольный клуб)
 
 Орден Риу-Бранку — государственная награда Бразилии.

См. также 
 Риу-Бранку-ду-Иваи
 Риу-Бранку-ду-Сул
 Рио-Бранко